Długi tydzień w Parkman – powieść Jamesa Jonesa
 Długi tydzień w Parkman – amerykański film w reżyserii Vincente’a Minnelli z 1958, ekranizacja powieści